tartak – zakład przemysłowy
 Tartak – ukraiński zespół muzyczny
 Tartak – meteoryt żelazny znaleziony w 2012 w Polsce

Miejscowości w Polsce 
 Tartak – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo
 Tartak – część kolonii Studzianki-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek 
 Tartak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Tartak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Tartak – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Tartak – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki 
 Tartak – kolonia w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Tartak – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Tartak – osada w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska
 Tartak – gajówka w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Tartak – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Tartak – dawna część wsi Szulmierz w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin

Miejscowości w innych państwach 
 Tartak – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Tartak – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Msciż
 Tartak – wieś na Litwie, w starostwie Soleczniki
 Tartak – wieś w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego na Ukrainie
 Tartak  – wieś w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego na Ukrainie

Inne 
 Tartak – dawny wąskotorowy przystanek osobowy w Sulejowie, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dalekie-Tartak
 Rutka-Tartak
 Tarnawatka-Tartak
 Tartak Brzózki